Das Finale am Barren der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 7. August 2012 in der North Greenwich Arena ausgetragen. Insgesamt traten neun Turner im Finale an.

Im Qualifikationswettbewerb am 28. Juli 2012 hatten sich acht Turner für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah vor, dass nur zwei Turner pro NOK im Finale antreten durften. Ein dritter Qualifikant durfte nicht antreten und wurde von einem Turner ersetzt, der als nächstbester abgeschnitten hatte. Der Japaner Kōhei Uchimura, der in der Qualifikation Platz 5 belegte, musste, da seine Landsleute Yusuke und Kazuhito Tanaka schon qualifiziert waren, ausscheiden. Als Ersatz sprang der Franzose Hamilton Sabot ein. Da der Chinese Zhang Chenglong, ebenfalls als Reservist nominiert, die exakt gleiche Wertung (Schwierigkeitsgrad, Ausführung und Gesamt) wie Sabot hatte, durfte er als neunter Turner ebenso am Finale teilnehmen.

Die Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Score) und der Ausführung (E-Score), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Sollten zwei Turner die gleiche Gesamtpunktzahl haben, gibt die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.

Qualifikation

Finale 

Hamilton Sabot erturnte die erste französische Medaille am Barren.
Feng Zhe (CHN) und der Japaner Sawao Katō (1972/76) sind die bislang einzigen Turner am Barren, die ihre Olympiasiege wiederholen konnten.

Weblinks 
 Barren Männer

Barren